Кубок Шпенглера 1927 — 5-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 28 грудня 1927 року по 31 грудня 1927 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінал  
  «Давос» —  СК Берлін — 3:2.

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1927
1927 у хокеї з шайбою